Courtomer (Orne) in het gelijknamige Kanton Courtomer
Courtomer (Seine-et-Marne)